Мередіт Макґрат і Лариса Савченко були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Савченко, яка виступала в парі з Брендою Шульц-Маккарті.

Ніколь Арендт і Манон Боллеграф виграли титул, у фіналі перемігши пару Савченко і Шульц-Маккарті з рахунком 4–6, 6–3, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лариса Савченко /  Бренда Шульц-Маккарті (фінал)
 Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (чемпіонки)
 Яюк Басукі /  Кароліна Віс (1-ше коло)
 Сабін Аппельманс /  Міріам Ореманс (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1997 Faber Grand Prix Doubles Draw

Faber Grand Prix
Тур WTA 1997